

Personaggi 
 Danny – personaggio del manga e anime Le bizzarre avventure di JoJo
 Danny – personaggio del fumetto Next Men
 Danny – personaggio dei Pokémon

Persone 
 Danny – calciatore portoghese
 Danny – cantante e chitarrista finlandese
 Danny – cantante svedese
 Danny – chitarrista italiano
 Danny! – rapper e produttore discografico statunitense
 Danny Elfman – Compositore di colonne sonore statunitense

Altro 
 Danny – variante del nome proprio di persona Daniele
 Danny – singolo di Tiffany del 1987
 Danny – sitcom statunitense

Pagine correlate 
Denny